Waterloo Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waterloo Historic District (Waterloo, Illinois), NRHP-ID 78001177
 Waterloo Historic District (Warner, New Hampshire), NRHP-ID 03000926